Raccoon signifie en anglais Raton laveur ou un représentant du genre Procyon en général ; racoon est le nom d'un raton laveur de Guadeloupe.
 La rivière Raccoon est un affluent de la rivière Des Moines en [Iowa].
 Raccoon City est une ville imaginaire de l'univers de Resident Evil.